Příjmení Durov nosí více osob:

 Nikolaj Durov – ruský programátor
 Pavel Durov – ruský podnikatel a IT vývojář
 Vladimir Leonidovič Durov – ruský krotitel a cirkusový artista